Distrikt Colcabamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Colcabamba (Aymaraes), Distrikt in der Provinz Aymaraes (Region Apurímac)
 Distrikt Colcabamba (Huaraz), Distrikt in der Provinz Huaraz (Region Ancash)
 Distrikt Colcabamba (Tayacaja), Distrikt in der Provinz Tayacaja (Region Huancavelica)